Ábrányi ist der Familienname folgender Personen:

 Kornél Ábrányi (1822–1903), ungarischer Komponist, Pianist und Musikhistoriker 
 Kornél Ábrányi (Schriftsteller) (1849–1913), ungarischer Schriftsteller und Publizist